Bochs (произносится «бокс») — свободная программа для эмуляции аппаратного обеспечения IBM PC. Включает в себя эмуляцию процессоров архитектуры x86, устройств ввода-вывода и возможность использовать различные BIOS и видеоадаптеры. Может эмулировать 386, 486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и другие x86-совместимые процессоры. Поддерживает расширения MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, SSE3, SSE4, x86-64, VMX, расширение системы команд AES.

Написана на C++ и работает на GNU/Linux, Windows 9x, Windows NT, *BSD, Android, iOS, PSP и др.

История 
Изначально Bochs разрабатывался как коммерческое (платное) ПО с опубликованным исходным кодом (с дополнительными условиями для использования в составе других продуктов). 22 марта 2000 года компания Mandrakesoft (ныне Mandriva) купила Bochs у разработчика (Kevin Lawton) и опубликовала его под открытой лицензией GNU Lesser General Public License.

Некоторые разработки bochs используются в более поздних проектах, например, Xen использует BIOS, написанную для bochs.

Особенности 
Отличается тщательной эмуляцией процессора, может быть запущен на любой аппаратной платформе, в том числе на SPARC, PowerPC, MIPS. Bochs интерпретирует каждую команду виртуального процессора.

При работе на Pentium 2 с частотой 400 МГц bochs достигает производительности порядка 1,5 млн операций в секунду, то есть на выполнение одной команды виртуального процессора уходит в среднем около 260 тактов физического процессора.

Часто применяется для отладки операционных систем и их компонентов. Имеет встроенные возможности по отладке.

Существовал вариант, использующий plex86 для ускорения операций с памятью. В связи с прекращением разработок, plex86 больше не обновлялся.

Эмулируемое оборудование

Интересные факты 
С использованием bochs был произведен запуск Windows 98 на сотовом телефоне с ОС Windows Mobile и на смартфоне с ОС Android.

Существует вариант Bochs для Android версий 3.0 и выше; на котором существует техническая возможность запуска сложных ОС, например, Windows XP или Windows 7, с крайне низкой скоростью эмуляции. Версия 2.5.1 была портирована в 2012, а 2.6.8 — в 2016 году. С августа 2016 платформа Android официально поддерживается проектом.

Примечания

Литература 
 Darek Mihocka, Stanislav Shwartsman. Virtualization Without Direct Execution or Jitting: Designing a Portable Virtual Machine Infrastructure

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Bochs x86 PC Emulator // LWN
 Platform emulation with Bochs

X86-эмуляторы
Эмуляторы для Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL